

Toponyme 

Mauer est un nom de localité qui peut désigner :
 Mauer, une commune d'Allemagne dans le Bade-Wurtemberg
 Mauer, un ancien village d'Autriche, aujourd'hui incorporé à la ville de Vienne
 Mauer bei Melk, un village autrichien de la municipalité de Dunkelsteinerwald, dans le district de Melk
 District de Melk, un district en Basse-Autriche.

Patronyme 

Mauer est un nom de famille signifiant "mur" en allemand :
 Adolf Mauer (1899−1978), politicien allemand
 Anika Mauer (* 1974), actrice allemande
 Frank Mauer (* 1988), joueur de hockey sur glace
 Joe Mauer (* 1983), joueur de baseball américain
 Johann Gottlieb Mauer (, )
 Michael Mauer (* 1962), designer automobile
 Otto Mauer (1907−1973), prêtre autrichien
 Thomas Mauer, évangéliste

Autre 
 Mandibule de Mauer, à Mauer (Bade-Wurtemberg)

Homonymie de patronyme